Максим Михайлович Юшков () — российский хоккеист, крайний нападающий. Воспитанник череповецкого хоккея. В настоящее время является игроком Южно-Сахалинского «Сахалина», выступающего в Азиатской хоккейной лиге.

Биография 
Максим Михайлович Юшков родился 4 апреля 1985 года в городе Череповце Вологодской области.

Максим Юшков начал свою профессиональную карьеру в 2000 году в клубе Высшей лиги «Мотор» после того как несколько сезонов отыграл за фарм-клуб родной череповецкой «Северстали». В 2006 году Максим перешёл в другой клуб Высшей лиги «Зауралье» и, проведя там отличный сезон, удостоился вызова в хабаровский «Амур», где и выступал до 2009 года, когда вернулся в Череповец. Сезон 2010/11 Максим провёл в ВХЛ в составе клуба «Ермак», набрав 33 (11+22) очка в 60 матчах.

С 2018 года является игроком Южно-Сахалинского «Сахалина», выступающего в Азиатской хоккейной лиге.

Статистика выступлений

Ссылки 
 
 Профиль на сайте hockeydb.com 
 Профиль на сайте eliteprospects.com 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные правые нападающие
Игроки ХК «Мотор» Барнаул
Игроки ХК «Зауралье»
Игроки ХК «Амур»
Игроки ХК «Северсталь»
Игроки ХК «Липецк»
Игроки ХК «Ермак»
Игроки ХК «Рубин»
Игроки ХК «Торпедо» Усть-Каменогорск
Игроки ХК «Сахалин»